Соревнования в беге на 400 метров у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 - 15 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Раунд 1 
Квалификационный норматив: первые две спортсменки с каждого забега (Q) и восемь с лучшим временем (q) проходят в полуфинал.

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Забег 4

Забег 5

Забег 6

Забег 7

Забег 8

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Полуфинал 3

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Ж